Таунсенд има више значења:
 Таунсенд (Висконсин)
 Таунсенд (Масачусетс)
 Таунсенд (Делавер)
 Таунсенд (Монтана)
 Таунсенд (Тенеси)